Борис Андреевич Михайлов (Boris Mikhailov), 25 августа 1938, Харьков, УССР — советский и украинский , .

Биография 

Борис Михайлов, один из наиболее значимых современных фотографов, инженер-электромеханик  по образованию. Свой творческий путь и первые фотографические опыты он начал в Харькове. Его работы стали символами социально- документальной и концептуальной фотографии. 

" ...моя фотография началась с середины 60-х, как любительская, и всё время до распада СССР оставалась неофициальной. В каждый промежуток времени я старался говорить о своём важном, которое было “важным “ очень многих. И я думаю, что во всех моих сериях есть чувство времени и ощущение истории, так как в них всегда присутствует социальный портрет: тело, одежда, жест… всё, что несёт в себе признаки времени. Мне выпало «исследовать» советскую жизнь в её последние 30, из семидесяти, лет; до полного распада советского государства. И мне кажется, что так долго занимаясь фотографией и рефлексируя на общественные изменения, я, можно сказать, как бы подытаживал советское, возможно добавляя недостающих штрихов и элементов в историческую летопись. Я думаю, что советская история живет в совокупности официальной фотографической информации и советского андеграунда..."

В 1962, по окончании Харьковского Института Коммунального Строительства, едет на Рижский Электро-машиностроительный Завод, потом переводится - на Харьковский номерной завод N -201, (завод "Коммунар"), на котором, на общественных началах, делает фильм о заводе. Для изучения истории завода его командируют  в Государственный Архив в Белые Столбы, где он знакомится с кино-фото документами Детской Трудовой Колонии для беспризорных им. Макаренко, на месте которой был образован сначала завод ФЭД, а потом завод N- 201, занимающийся космосом. Изучая архивные материалы, работает с документально-социальной фотографией, что влияет на  его приоритеты в  фотографии . Делая фильм о заводе активно снимает, проходя одновременно  основы советской официальной фотографии .

В начале 60-х вступает в кино-клуб при областном Доме Художественной Самодеятельности Профсоюзов, в котором ведёт занятия режиссер и журналист Арон Каневский, официально освещавший скандальный судебный процесс над группой харьковских стиляг - «Голубая лошадь» . Общение с А.Каневским, его приватные рассказы о процессе над молодыми людьми, которые  почувствовав свободу, увлеклись Битлз и рок-н-роллом, и несправедливо за это наказанных, влияют на его восприятие жизни и на фотографию. По времени это совпадает с  появлением  цветной диапозитивной плёнки - ORWO CHROM, которая определяет новую фототехнологию, упрощая процесс получения цветного изображения . 

"...так случилось, что мне повезло: у меня получилось «открыть метод», которым я смог легко и быстро  получать изображения. Нечаянно сложив вместе две проявленные диа–плёнки, я увидел как элементарные изображения в сложении дали сложную и необычную картинку, а двигая и меняя комбинации кадров, я  получил очень много изображений, из которых мог выбирать важное (похожие изображения раньше получались при печати двойной экспозицией, но открытый метод позволял мне  делать это проще и быстрее ). Из сложенных таким образом слайдов, их было около 300, получилась серия «Вчерашний Бутерброд», которую с начала 70-х, как слайд-шоу, я показывал в фото-клубах под музыку Pink Floyd.

"Эта серия, я думаю, соответствовала  мироощущению советского человека 60-70-х, начинающего осознавать двойственность советской жизни и соответствовала началу изменений в обществе, началу его демократизации. Хрущевская обнажённость проблем дала новое мироощущение и другую возможность съёмки: обнажённость социальных проблем и телесную обнажённость. Это важная для меня серия, после которой я почувствовал себя фотографом..."  

В 2015 году  работа Б. Михайлова "Вчерашний Бутерброд", слайд - шоу с музыкой Pink Floyd, была представлена на Frize Masters в Лондоне, как одна из методик найденных в прошлом столетии.    

Активно занимаясь фотографией и уже имея результат, который даёт уверенность в фотографии, в середине 60-х он переходит из киноклуба в фотоклуб, куда постепенно приходят  фотографы, с которыми в 1971 году будет образовано творческое объединение «Время»: Александр Супрун, Геннадий Тубалев, Олег Малёванный, Юрий Рупин, Евгений Павлов.

В мае 1969 года, из-за найденных в фотолаборатории снимков «ню», уволен с завода по статье «о неблагонадёжности». «…Смотреть вы можете (имелись ввиду чешские и ГДРовские фото-журналы), а так снимать вам никто не разрешал!…», — было сказано при увольнении. Личный опыт несправедливости и проблемы с КГБ, по доносу из-за фотографии, вместе с официальной информацией о сталинских репрессиях и лагерях, дают иное понимание советского и его двойственности, понимание возможности преступных ошибок власти. Всё это формирует критическое мышление и критический взгляд в фотографии. 

После увольнения с завода устраивается на работу в «Водоканал проект», сначала инженером, а потом зав. фотолабораторией. Тогда же, как халтурой, начинает заниматься луриками и собирать чужую домашнюю фотографию. Из чего впоследствии делает серию «Лурики» и, используя тот же метод покраски уже для своих фотографий, серию «Соцарт». Работая в «Водоканал проекте» снимает институт, сотрудников и ездит на проектируемые институтом объекты по всей стране. 

С середины 70-х часто ездит в Литву, где тесно общается с литовскими фотографами (Шашкусом, Балчикусом, Андришеявичусом, Кунчюсом...) и особенно близко сходится с Витасом Луцкусом. О приездах  Б. Михайлова на Фото-Фестивали в Ниду вспоминает Laima Skeivene в книге "Фотография и Перестройка "(1989), которая пишет  о том, что не было спроса на настоящий реализм, не говоря уже о иронии и гротеске работ Б. Михайлова, который первым столь фундаментально раскрыл абсурдность многих форм советской жизни, дисперацию отчуждённости и чувство леденящего бессилия, и вне влияния  которого невозможно было бы представить волну нового реализма, поднявшуюся в литовской фотографии 80-х годов.   

Стараясь найти культурную среду для обсуждения своей фотографии, показывает  работы операторам, режиссерам, поэтам…( Юрий Ильенко, Отар Иосилиани, Владимир Высоцкий, Эльдар Рязанов, Григорий Рерберг, Андрей Вознесенский ...), которые приезжают в Харьков и сам  часто ездит в Москву.

В конце 70-х знакомится, а потом тесно общается с художниками московского концептуализма: с Иваном Чуйковым, Владимиром Янкилевкий ...Эриком Булатовым, Эдуардом Гороховским … и особенно  с Ильей Кабаковым, который  сразу принимает его  работы и широко  открывает двери своей мастерской  . Эти общения и  разговоры меняют  переосмысление произведения искусства .В фотографии этого периода Михайлов больше концентрируется на концептуальности . Делает три книги с текстами : “Вертикальные картинки и Горизонтальные Календари”, 1980 (рассказ), “Вязкость”,1982(поэзия), “Неоконченная диссертация”, 1984 (манифест фотографии,в 1997 отмечена премией- Альберта Ренгера-Патча). Общение с Ильей Кабаковым продолжается до сих пор. 

В серии "Бердянск, пляж, воскресенье, с 11:00 до 13:00.", 1981, Михайлов  продолжает свой поиск и исследование "среднего советского человека", открывает для себя   метод   параллельных ассоциаций, которым будет пользоваться и в других сериях: "У Земли", "Сумерки "... .

" … "Метод параллельных ассоциаций «- это когда снятое сегодня изображение похоже на снятое давно, как бы говоря, где мы находимся .Так фотография этой серии напомнила мне изображения снятые в Америке во время Великой Депрессии, как бы отбрасывая нашу жизнь на 50 лет назад…». 

В 1987—1989 входит в состав московской группы «Непосредственная фотография», вместе с Александром Слюсаревым, Игорем Мухиным, Ильей Пиганов, Алексеем Шульгиным, Андреем Безукладниковым, Сергеем Леонтьевым и Владиславом Ефимовым.

С началом перестройки Б. Михайлов вместе с другими фотографами, представляющими советскую неофициальную фотографию: Алексеем Шульгиным,Владимиром Куприяновым, Сергеем Леонтьевым, Интой Рука, Вячеславом Тарновецким, Георгием Пинхасовым, Лялей Кузнецовой, Витасом Луцкусом, Владимиром Филоновым, Александром Трифоновым,  Юрием Рыбчинским, Антанасом  Суткусом, Александром Лапиным ...впервые  печатается  в книгах: "Another Russia, Through the eyes of the new Soviet photographers" (1986) и "Die Zeitgenössische Photographie in der  Sowjetunion" (1988) и участвует  в выставках : в Museum of Contemporary Art, Oxford, Great Britain (1986) ;Museum of Photography, Lausanne, Switzerland (1988);  Museum of Photography, Odense, Denmark (1988) и Kulturhuset, Stockholm (1989)...     

В 1989 к Борису Михайлову, в Харьков, приезжает Иван Дыховичный, который снимает фильм о советской неофициальной фотографии для Фото-Фестиваля в Арле, Франция. Фильм был назван по ранней работе Б. Михайлова — «КРАСНАЯ СЕРИЯ», (1968-75). Вместе с этой и другими сериями Б. Михайлова, в фильме много работ харьковских фотографов, с которыми, как вспоминает И. Дыховичный, тот его знакомил. 

"...возьмем, к примеру, «Красную серию», я думаю, что её признание произошло именно из-за «исторической ценности» этой работы, поскольку она возникла из внутренней потребности компенсировать, выровнять систему образов. Вся информация в то время  сводилась к мотиву героизации  советского человека.  Идеальным визуальным образом  был  молодой человек с  красивым и  умным лицом, с ребёнком на плече, и рядом с которым шагала  счастливо улыбающаяся молодая женщина. В моей «Красной серии» герой другой. Там тоже демонстрация, но на фоне красных полотнищ тяжёлые, не истощённые «умственными упражнениями», лица люмпен-пролетариата .Его присутствие  добавляет недостающий для меня  элемент правды. И, главное, что  этого было много ...". 

Считая одной из главных  задач для художника рефлексию на время и место, в котором живешь, “здесь и сейчас”, Б. Михайлов  в девяностые и нулевые  продолжает наблюдение за общественными трансформациями советского и постсоветского пространства. Делает серии “У Земли” (1991), “Сумерки” (1993), “История болезни” (1997-1998), “Чай, кофе, капучино”(2000-2010).

В 1996 за серии "У Земли" и "Сумерки" Борис Михайлов получает Coutts Contemporary Art Award (одновременно с Per Kirkeby и  Andrea Zittel). И почти одновременно печатаются книги: "У Земли" и "Сумерки", 1996 ;"Неоконченная Диссертация",1998; и "История Болезни", 1999.                                                               В 2001 книга "История Болезни" получает "Kraszna-Krausz Book Awards, London, England", как лучшая книга по фотографии.

Важной частью современного искусства считаются его работы «История болезни». В этом цикле он исследует последствия развала Советского Союза для людей, живущих в тех условиях. Он  снимал бездомных и потерянных, которые доверяли ему и соглашались на откровенные фото. Более 500 фотографий изображают людей, которые после развала Советского Союза не смогли найти своё место в жизни. Борис Михайлов откровенно и прямо критикует «маску красоты», анализирует стихийное неприятие постсоветского капиталистического образа жизни. Это один из самых знаковых и лучших циклов его работ, которые стали признанными мировыми шедеврами социальной документальной фотографии.

C начала девяностых его работы активно выставляются  в музеях  . В 1991 принимает участие в  престижной интернациональной  выставке в Carnegia Museum of Art Питтсбурга, США, вместе с такими художниками, как On Kawara, Bruce Nauman, Christian Boltanski,Louise Bourgeois, Katharina Fritsch, Hiroshi Sugimoto, Richard Serra, Juan Munoz, Ilya Kabakov, Richard Avedon, Sophie Calle, Allan McCollum…. 

В 1993 году МоМа приобретает в коллекцию  и показывает на выставке "New Photography 9" серию “У Земли” .А в 2011  в МоМа  проходит персональная выставка Бориса Михайлова (на сегодня он единственный художник постсоветского  пространства, кто имел персональную выставку в Музее Современного Искусства, Нью-Йорк, США).

В 1990 персональные выставки Б. Михайлова проходят в Музее Современного Искусства в Тель Авиве и List Visual Arts Center MIT, Cambridge, USA; в 1995 в Музее Портикус, Франкфурт; в 1996 в  Кунтхалле Цюрих и в  Сорос Центре, в Киеве; в 1998 в Центре Фотографии, в Париже и в Стедлик Музее, в Амстердаме, и в Sprengel Museum, Hannover ; в 2001 во всех пяти залах Саачи Галерее, в Лондоне  ;в 2003 в  France Hals Museum и в FotoMuseum Wintertour; в 2004 в IСА Boston; в 2012 в Berlinische Gallery; в 2015 в Мадре Музее, в Неаполь ; в 2019 в Принчук Арт Центре в Киеве и Кутстхалле Баден Баден. 

В 1994 организовывает  "Группу быстрого реагирования" ( вместе с Сергеем Братковым, Сергеем Солонским и Витой Михайловой,совместная  работа -серия "Если бы я был Немцем ", 1994). Также совместные работы были сделаны в творческом содружестве с художниками: Николаем Ридным (серия  «Игры патриотов \ Украинская готика», 2007), Флорианом Меркель (серия "Александр-Плац", 1999) и с Сашей Вайднер (серия “Shooting“, 2007).

2000-2001 учебном семестре, как приглашенный профессор работает  в The Department of Visual and Environmental Studies (VES) at Harvard University,  USA

В 2002-2003 учебном году, как приглашенный профессор работает  в Leizig Art Akademy, Germany.

Борис Михайлов — единственный фотограф пост-советского пространства лауреат международной премии «Хассельблад» (эквивалент Нобелевской премии в области фотографии), которую ему присудили в 2000 году  .                                                                                                                                                                                            

В 2001  получает важную  фотографическую премию  “The City-Bank Private Bank Photography Prize .

В 2015 году был отмечен премией Goslar Kaiserring, которую до него получали такие художники, как Henry Moore, Max Ernst, Joseph Beuys, Richard Serra, Georg Baselitz, Christo, Ilya Kabakov ... В 2008 году избран членом Академии визуальных искусств в Берлине, в 2011 почётный член Украинской Академии Искусств.                                                                             Живёт и работает в Берлине и Харькове.

Работы находятся в собраниях 
 MoMA, Нью-Йорк.
 Метрополитен-музей, Нью-Йорк.
 Тейт Модерн, Лондон.
 Музей Виктории и Альберта, Лондон.
 Музей Стеделик, Амстердам.
Frans Hals Museum, Haarlem, Holland.
 Тель-Авивский музей изобразительных искусств.
 Пинакотека современности, Мюнхен.
 MUSAC, Леон, Испания.
 Музей Людвига, Кёльн.
 Institute of Contemporary Art, Бостон.
 ICA Chicago.
 Национальный музей искусств, Осака.
 Nationalgalerie in Hamburger Bahnhof, Берлин.
 AGSA, Аделаида.
 Музей Фолькванг, Эссен.
 Берлинская галерея.
 Русский музей, Санкт-Петербург.
 Музей АРТ4, Москва.
 Московский дом фотографии/MAMM.
 Государственный центр современного искусства, Москва.
 Библиотека искусств, Берлин.
 Галерея искусств города Берлина.
 Музей фотографии в Винтертуре, Винтертур.
 Музей Шпренгеля, Ганновер.
 Музей современного искусства, Загреб.
 BMW Bank Collection, Germany.
 DZ Bank Collection, Germany.
 Deutcher Bank Collection, Germany.
 Saatchi Collection, Лондон.
 Pinault Collection 
 Art Gallery of South Australia, Adelaïde, SA
 Albertina Museum, Wien, Austria
 Leopold Museum, Wien, Austria
 UnicreditGroup Art Collection, Austria
 MSU Muzej Suvremene Umjetnosti / Museum of Contemporary Art Zagreb, Croatia
 The Finnish Museum of Photography, Helsinki, Finland
 Kiasma — Museum of Contemporary Art, Helsinki, Finland
 Centre Pompidou — Musée National d’Art Moderne, Paris, France
 Collection of the Centre National des Arts Plastiques — CNAP, Paris, France
 FRAC Languedoc — Roussilon, Montpellier, France
 Maison Européenne de la Photographie, Paris, France
 Musée d ́Art Moderne de la Ville de Paris — MAM/ARC, Paris, France
 Berlinische Galerie, Berlin, Germany
 Hamburger Bahnhof — Museum für Gegenwart, Berlin, Germany
 Deutsche Bank, Berlin, Germany
 Museum für Photographie Braunschweig, Germany
 Museum Folkwang Essen, Germany
 Sprengel Museum Hannover, Germany
 Museum Ludwig, Köln, Germany
 Münchner Stadtmuseum, Munich Pinakothek der Moderne, Munich, Germany
 The Israel Museum, Jerusalem,Israel
 Tel Aviv Museum of Art, Israel
 UnicreditGroup Art Collection, Italy
 Castello di Rivara, Centro d’arte contemporane, Rivara,Italy
 Contemporary Art Museum, Kumamoto,Japan
 NMAO National Museum of Art Osaka Toyota Municipal Museum of Art, Japan
 The Netherlands Foam Fotografiemuseum Amsterdam, The Netherlands
 Stedelijk Museum Amsterdam, The Netherlands
 Frans Hals Museum, Haarlem, The Netherlands
 Gemeentemuseum Den Haag, The Hague,The Netherlands
 Russia Art4.ru — contemporary art museum, Moscow, Russia
 Moscow House of Photography, Moscow, Russia
 National Center for Contemporary Art (NCCA), Moscow,Russia
 Tretjakov Gallery, Moscow, Russia
 Moderna Galerija, Ljubljana, Slovenia
 Musac — Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, Léon, Spain
 Centro de Artes Visuales Helga de Alvear, Cáceres,Spain
 Cal Cego — Colleccion de Arte Contemporaneo, Barcelone, Spain
 CGAC — Centro Galego de Arte Contemporánea, Santiago de Compostela, Spain
 Fotomuseum Winterthur, Winterthur, Switzerland
 Pinchuk Art Centre, Kiev, Ukraine
 MoCP — The Museum of Contemporary Photography, Chicago Jane Voorhies, USA
 Zimmerli Art Museum, New Brunswick USA
 The Metropolitan Museum of Art, New York MoMA — Museum of Modern Art, New York, USA
 San Francisco Museum of Modern Art — SFMOMA, San Francisco,USA

Перечень основных серий Б. Михайлова :

60-е

«Календари»-1967

фотографии, которыми «напишется» серия «Дневник»  (60е/ 2015)

«Приватная серия» 

«Инженеры»

начаты  серии, которые будут закончены в 70-е :

« Сюзи и другие», 

«Вчерашний Бутерброд» 

«Красная» 

«Город.Чёрный Архив » 

«На цветных фонах»

«Танцы»

70-е

заканчиваются серии  начатые в 60-е :

« Сюзи и другие», 

«Вчерашний Бутерброд» 

«Красная » 

«Город.Чёрный Архив » 

«На цветных фонах»

«Танцы»

начаты серии, которые закончатся в 80-е («Двойки», « Лурики», «СоцАрт»…) 

80-е

заканчиваются серии начатые в 70-е («Двойки», «Лурики», «СоцАрт» …) 

«Бердянск Пляж, Воскресенье, с 11:00 до 13:00» - 1981

«Крымский Снобизм» 1982

«Четвёрки»1982/1983

«Вертикальные картинки, Горизонтальные Календари» - 1980

«Вязкость»-1982

«Неоконченная Диссертация»- 1984

«Город без главной улицы» 

«Речная Пастораль»- 1986

«Соляные  Озёра»-1986

«Портфолио : для конкурсов Красоты и Модельного бизнеса» 1986-1992

«Арль,Париж»-1989

90-е

« У  Земли »  -1991

«Портфолио : для конкурсов Красоты и Модельного бизнеса» 1986-1992

«Я не Я» -92/1993

«Сумерки » -1993 

«Посвящение Мендельсону . Еврейские Портреты в Профиль » -1993

«Ящик для 3-х букв » -1994 (с  С. Братков, В. Михайлова )

«Жертвоприношение» -1994 (с  С. Братков, В. Михайлова )

« Если бы я был немцем»- 1994 (с  С. Братков, С. Солонский, В. Михайлова )

«Крымская Фотомания» - 1995

«Караул»- 1995

«Проект Зальцау» -1996

«История Болезни»1997/1998

«Посвящение Man Ray»  1998

« Look at me I look at water » 1997/1998 

«Проект BMW» -1999

00-e 

«Футбол Берлин», 2000

«Чай, Кофе, Капучино» 2000-2010 

« TV –Мания»  (90-е - 2002)

«Майорка »2003

«Брайтон, Англия» 2003

«Банзай, Япония» 2006/2007

« Брауншвейг» 2008

«Немецкий Портрет» 2008

10-е

«Промзона» 2011

«Структуры Сумасшествия» 2011

«Когда Мама была молодой»2011 

«Мужской разговор» 2011

«Советский коллективный портрет» 2011

«Автопортреты »2014

«Театр Военных Действий, Акт II, Передышка» 2013/2014

«Дневник» 1960/2015

«Парламент» 2015-2017

«Хирургия »2018 

«Испытание Смертью» 2014-2019 

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ 
 2019   
“The Space Between Us”, Kunsthalle Baden- Baden    Germany 
“Before Sleep / After drinking”,C/O Berlin, Germany
"Temptaion of Death", "Biennale dell’Immagine", Spacio Officina, Chiasso, Swiss
"Forbidden Image", Pinchuk Art Centre, Ukraine 2019                 
Galerie Suzanne Tarasieve, Paris, France 
2018 
Parliament, Dallas Contemporary, Dallas, USA(Curator: Peter Doroshenko)
L'âme, un subtil moteur à explosion, CRP/ Centre régional de la photographie, Douchy-les-Mines, France(Curator: Muriel Enjalran)
Role-playing - Rewriting Mythologies, Daegu Photo Biennale,    Daegu, Korea (Curators: Ami Barak & Hyoyeun Kang) 
Diary, Galerie Barbara Weiss, Berlin, GermanyYesterday's sandwich, 
Sproviere, London, UK  
2017
Parliament 2014-17, 57th Venice Biennale, Ukrainian Pavilion, Venice, Italy (Curators: Peter Doroshenko & Lilia Kudelia, Dallas Contemporary) 
2016
Fotoarbeiten, Kunstverein Wolfenbüttel, Wolfenbüttel,Germany 
Boris Mikhailov – Ukraine, Fotomuseum Antwerpen, Antwerp, Belgium  
2015
Arles, Paris...and, Galerie Suzanne Tarasieve, Paris, France
BORIS MIKHAILOV: Ukraine, Camera, Centro Italiano per la Fotografía, Turin, Italy
Yesterday's Sandwich, Galerie OKNO, Stubice, Poland       
Mönchehaus Museum, Goslar, Germany        
Io no sono io, Madre Museum, Naples, Italy       
Profiles and..., Barbara Gross Galerie, Munich, Germany        
Case History, Philara, Düsseldorf, Germany  
2014
Men's talk, Guido Costa Projects, Turin, Italy  
2013
Boris Mikhaïlov - Four Decades, Dominique Lévy Gallery, New York City, USA
Die Bücher 1968-201, Sprengel Museum Hannover, Hannover, Germany
Boris Mikhaïlov - Salt Lake, Galería Casado Santapau, Madrid, Spain
Unrespectable. Restrospective, Kharkov City Art Gallery, Kharkov, Ukraine  
2012
Boris Mikhaïlov, Promzona / Men’s talk, Galerie Suzanne Tarasieve, Paris, France
Triptychs, Sprovieri gallery, London, United Kingdom          
Time is out of joint. Photographs 1966-2011, Berlinischer Galerie, Berlin, Germany         
Salt Lake, La Criée Centre d’Art Contemporain, Rennes, France (curator : Larys Frogier)
Boris Mikhaïlov - Tea Coffee Cappuccino, Galerie Suzanne Tarasieve, Paris, France
Boris Mikhaïlov - I am not I, Galerie Suzanne Tarasieve / LOFT19,      Paris, France 
2011
Case History, MoMA, New York, USA
Boris Mikhaïlov - Tea Coffee Cappuccino, Galerie Barbara Weiss, Berlin, Germany 
Photography Calling, Sprengel Museum, Hannover, Germany       
Boris Mikhailov, Guido Costa Projects, Turin  
2010
Yesterday’s Sandwich, Damian Casado, Madrid, Spain
Utopia and Reality, Kunstverein Rosenheim, Rosenheim, Germany      
"1989. Ende der Geschichte oder Beginn der Zukunft ?," Kunsthalle Wien, Vienna, Austria
2009
"1989. Ende der Geschichte oder Beginn der Zukunft ?," Villa Schöningen, Potsdam, Germany
«Место, время…» Манеж, Москва (В рамках 3-й Московской биеннале современного искусства)
Yesterday’s Sandwich, Galerie Suzanne Tarasieve – LOFT19, Paris, France           
Boris Mikhaïlov – Dusk, Deweer Art Gallery, Otegem, Belgium  
2008
Red, Brown, Yeaterday's Sandwich, Art4.ru - Музей актуального искусства ART4.RU, Москва.
«Бриколлаж». ГЦСИ, Москва.
Fluid Street: Alone,Together, Kiasma Museum of Contemporary Art, Helsinki, Finland            
Boris Mikhaïlov - Look at me I look at water or perversion of repose (1999), Galerie Suzanne Tarasieve, Paris, France  
2007
Banzai!, Galerie Barbara Weiss, Berlin, Germany         
Boris Mikhaïlov, Look at me I look at Water, Sprengel Museum, Hannover, Germany
Boris Mikhaïlov, Barbara Gross Galerie, Munich, Germany         
Boris Mikhaïlov. Yesterday, kunst Meran im Haus der Sparkasse, Meran, Italy  
2006
Yesterday’s Sandwich, Shugoarts, Tokyo, Japan  
2005
Butterbrot, Galerie Ilka Bree, Bordeaux, France      
Look at me I look at Water, Centre de la Photographie, Geneva, Switzerland
Look at me I look at water, Suzanne Tarasieve Paris, Paris, France  
2004
Palau de la Virreina, Barcelona, Spain          
In the Street, Galerie Barbara Weiss, Berlin, GermanyTV-Mania, Kunstverein Arnsberg, Germany
Galeria Helga de Alvear, Madrid, Spain          
Institute of Contemporary Art, Boston MA, USA
2003 
Boris Mikhaïlov: private Freuden, lastende Langeweile, öffentlicher Zerfall, eine Retrospektive, Fotomuseum Winterthur, Switzerland
 2002
The Insulted and the Injured, Pace/MacGill Gallery, New York, USA           
TV Mania, Galerie Barbara Weiss, Berlin, Germany                
TV Mania, Galerie der Stadt Schwaz, Schwaz, Austria  
2001
Boris Mikhaïlov: Case History & Heiner Müller Projekt, Haus der Kulturen der Welt, Berlin, Germany
BildMuseet, Umea, Sweden       
Orchard Gallery, Derry, GB       
The Photographic Museum, Helsinki, Finland
Saatchi Gallery, London, UK  
2000
Boris Mikhaïlov. 2000 Hasselblad Award Winner, Hasselblad Center, Göteburg, Sweden
Boris Mikhaïlov, The Photographers Gallery, London ;
Dvir Galerie, Tel Aviv, Israel 
Galerie Barbara Gross, Munich, Germany
1999 
By the Ground, Museum of Modern Art, Ljubliana, Slovenia
Boris Mikhailov, Museo Querini Stampalia, Venice, Italy
 Case History, DAAD Galerie, Berlin, Germany
 Case History and Dance, Scalo Galerie, Zurich, Switzerland
 Boris Mikhailov, Centre National de la Photographie, Paris, France
1998
Boris Mikhailov, Stedelijk Museum, Amsterdam, Netherlands
Boris Mikhailov: Les Misérables (About the World), Sprengel    Museum Hannover, Hanover, Germany
Boris Mikhailov, Peri Center of Photography, Turku, Finland
1997
Photomania, DAAD Galerie, Berlin, Germany
Crimean Grafomania, Galerie in der Brotfabrik, Berlin, Germany
Boris Mikhailov, Hippolyte Photographie Galerie, Helsinki, Finland
1996
Boris Mikhailov, Kunsthalle Zürich, Zurich, SwitzerlandBoris 
Mikhailov – A Retrospective, SCCA, Soros Center of    Contemporary Art, Kiev, Ukraine
1995
Boris Mikhailov, Portikus, Frankfurt/Main, Germany
After the Fall, The Institute of Contemporary Art, Philadelphia, USA
1994
«У земли», XL Галерея, Москва
 Hotel Europa, Foto Festival Rotterdam, Rotterdam, Netherlands
 Boris Mikhailov, Perspektief Photographic Center, Rotterdam, Netherlands
«У земли», XL Галерея, Москва
1992 
Boris Mikhailov: Werke von 1970–1991, Forum Stadtpark, Graz, Austria
1990 
Boris Mikhailov, Museum of Contemporary Art, Tel Aviv, Israel
Boris Mikhailov: Arles – Paris 1989, Signalhallen, Armémuseum, Stockholm, Sweden
The Missing Picture, Alternative Zeitgenössische Fotografie aus der Sowjetunion, List Visual Arts Center, MIT, Cambridge, USA
Boris Mikhailov, Union Bank Collection, Helsinki, Finland

GROUP EXHIBITION 

2020 

The Missing Planet, Visions and re-visions of 'Soviet Times' from the Pecci Centre's and other collections 

“Beyondtheimage”, Музей Стеделек, Амстердам, Нідерланди

2019

“30 Jahre Barbara Gross Galerie Teil 2”, галерея Barbara Gross, Мюнхен, Німеччина

“We love Photography!”, фотографічна фундація “Deutsche Börse”, Ешборн, Німеччина (куратор — Мартін Парр)

“30 Years of Dutch Courage”, галерея “Cokkie Snoei”, Роттердам, Нідерланди

“OSMOSCOSMOS”, Центр фотографії, Женева, Щвейцарія (куратори —  Йорг Бадер, Олександра Шлюссер)

"PHOTO: The First Survey of All Photographic Works Made by Artists for Parkett since 1984", виставковий простір "Parkette", Цюріх, Швейцарія

“Selbstsicht”, Музей Шпренгеля, Ганновер, Німеччина (кураторка — Ольга Невзорова)

"1989 – CultureandPolitics", Національний музей, Стокгольм, Швеція (куратори — Пер Хедстрьом, Лєна Ерікссон, Естелле аф Мальмборг)

France Hals Museum 

2019 -2000— "Manifestarevisited", Міжнародна фундація "Манфіеста", Амстердам, Нідерланди

2018

Par amour du jeu 1998-2018, Les Magasins généraux, Pantin, France

Another Kind of Life. Photography on the Margins, Barbican, London, UK

2017

La Révolution est morte. Vive la Révolution !, Kunstmuseum Bern, Bern, Switzerland

The Inner Skin - Art and Shame, Marta Herford, Germany

Çanakkale Art Walk 2017: Homeland, Kunsthalle Osnabrück, Osnabrück, Germany

2016

Dancing with Myself - Self-portrait and Self-invention - Works from the Pinault Collection, Museum Folkwang, Essen, Germany

Kollektsia ! Art contemporain en URSS et en RUSSIE 1950-2000, Centre Pompidou, Paris, FranceTransiciones, Círculo de Bellas Artes, Madrid, Spain (Curator: Alexis Fabry)

Galeristes, Galerie Suzanne Tarasieve, Carreau du Temple, Paris, France

Landscapes and People, Albertina Museum, Vienna, Austria

2015

The Probelm of God, Kunstsammlung NRW, K21 Ständehaus, Düsseldorf, Germany

Faces Now, Portraits photographiques européens depuis 1990, Bozar, Brussels, Belgium (Curator: Frits Gierstberg)

This is war!, Palazzo del Monte di Pietà, Padua, Italy (Curator: Walter Guadagnini)

Manifest Intention. Drawing In All Its Forms, Castello di Rivoli, Turin, Italy (Curators: Beatrice Merz, Marianna Vecellio)

Sense (Un)Certainty - A Private Collection, Kunsthaus Zürich, Zürich, Switzerland

Ontheemd, 150 jaar sociale fotografie, OCMW - Maagdenhuismuseum, Antwerp, Belgium

2014

-Manifesta 10, The State Hermitage Museum, St. Petersburg, Russia

-Kyiv Platform for Contemporary Art: Through Maidan and Beyond,      Architekturzentrum Wien, Vienna, Austria

-After the Victory, Ermilov Centr, Kharkov, Ukraine

-Intractable and Untamed: Documentary Photography around 1979, Museum Ludwig, Cologne, Germany

-Playgrounds, Museo Reina Sofia, Madrid, Spain

-Gallery Artists Show, ShugoArts, Tokyo, Japan

-Prix Pictet – Consumption, Bernheimer Fine Art Photography, Munich, Germany

-The Ukrainians, daadgalerie, Berlin, Germany

-Unseen Existence: Dialogues with the Environment in Contemporary Art, Hong Kong Arts Centre, Hong Kong, China

-Primrose: Early Colour Photography in Russia, The Photographers Gallery, London, United Kingdom

2013

-À triple tour : collection Pinault, La Conciergerie, Paris, France

-Théâtre du monde, La Maison rouge, Paris, France

-Russisches Berlin, Central Exhibition Hall, Perm, Russia

-The ShugoArts Show, ShugoArts, Tokyo, Japan

-The Desire for Freedom - Arte in Europa dal 1945, Palazzo Reale, Milan, Italy

-Expansion Of The Object, Moscow museum of modern art - MMOMA, Moscow, Russia

-Riotous Baroque: From Cattelan to Zurbarán, Guggenheim Museum,Bilbao, Spain (Curator: Bice Curiger)

-Quartiers d’été de la collection Bernard Magrez, Villa Roches Brunes, Dinard, France

-Ukrainian News, Centre for Contemporary Art Ujazdowski Castle, Warsaw, Poland

-Primrose, Fotografiemuseum Amsterdam, Amsterdam, Netherland

-This Infinite World, Fotomuseum Winterthur, Winterthur, Germany

-Critique and Crises, Art in Europe Since 1945, Kumu Art Museum, Tallinn

-Ukraine: Expropriation, Grinberg Gallery, Moscow, Russia

-We Fragment, Collect and Narrate - Cultuurcentrum Mechelen, Mechelen

-Critique and Crises. Art in Europe since 1945, Kumu Art Museum – Art Museum of Estonia, Tallin, Estonia

2012

-Nackte Männer. Von 1800 bis heute, Leopold Museum, Vienna, Austria

-9th Shanghai Biennal, Shanghai, China

-“Verführung Freiheit. Kunst in Europa seit 1945“, Deutsches Historisches Museum Berlin, Berlin, Germany

-C’est la vie - Das ganze Leben, Der Mensch in Malerei und Fotografie, Deutsches Hygiene Museum, Dresden, Germany

Reality Bites, The document in contemporary art - Works from Kiasma collection, Kiasma, Museum of Contemporary Art, Helsinki, Finland

Theatre Of The World, MONA - Museum of Old and New Art, Hobart Tasmania, Australia

-Gaiety Is The Most Outstanding Feature Of The Soviet Union, Saatchi      Gallery, London, England

-Junge Menschen, Fotomuseum Winterthur, Winterthur, Switzerland

-Everything Was Moving: Photography from the 60s and 70s, Barbican Art Gallery, London, England

-Durchsucht, fixiert, geordnet, Museum für Gegenwartskunst Siegen, Germany

-La Belle & la Bête, Institut Culturel Bernard Magrez, Bordeaux, France

-Fotofestival Mannheim Ludwigshafen Heidelberg, Heidelberger Kunstverein, Heidelberg, Gemany

-2nd Ural Industrial Biennial Of Contemporary Art - Production Of Meanings, Ural Industrial Biennial,Iekaterinbourg, Russia

-Riotous Baroque - From Catelan to Zurbarán - Manifestations of Precarious Vitality, Kunsthaus Zurich, Zurich, Switzerland

-Arsenale 2012 - Ukrainian Biennale of Contemporary Art, Kiev, Ukraine

-Fremde Überall - Foreigners Everywhere, (from Collection Pomeranz), Jüdisches Museum, Vienna, Austria (Curator: Ami Barak)

-Visible / Invisible, Toyota Municipal Museum of Art, Toyota, Japan

Revolution vs Revolution, Beirut Art Centre, Beirut, Libanon

The World belongs you, François Pinault Foundation, Palazzo Grassi, Venice, Italy

2011

People and the City, WINZAVOD Centre for Contemporary Art, Moscow, Russia (UniCredit Art Collection)

Photography Calling, Sprengel Museum Hannover, Germany

New Documentary Forms, Tate Modern, London, England

The world belongs to you, Palazzo Grassi, Venice, Italy

8. Mercosul Bienniale, Brazil

6th Curitiba Biennial, Curitiba, Brazil

Ostalgia, New Museum, New York, USA

Kunstverein Landau, Landau, Germany

Aires de jeu, champs de tensions, Pavillon Populaire, Montpellier, France (Curator: Monika Faber)

Investigations of a Dog, Works from the FACE Collections, Magasin 3, Stockholms Konsthall, Stockholm, DESTE Foundation, Athens, Greece

Breaking News, Fukushima and the consequences, KW Institute for Contemporary Art, Berlin, Germany

Cómo nos miran, CGAC, Centro Galego de Arte Contemporanea, Santiago de Compostela, Spain

2010

Les recherches d’un chien, La Maison Rouge / Fondation Antoine de Galbert, Paris, France

Arbeit / Labour – Set 7 from the Collection and Archive of the Fotomuseum Winterthur, Fotomuseum Winterthur, Zürich, Switzerland

Realismus – das Abenteuer der Wirklichkeit. Courbet – Hopper – Gursky, Kunsthalle Emden, Emden, Germany

Sexuality and transcendence, Pinchuk Art Center, Ukraine

Investigations of a Dog, works from FACE Collections, Ellipse Foundation, Cascais, Portugal

Photo I, Photo You, Calvert 22, London, UK

Four Perspectives through the Lens : Soviet Art Photography in the 1970 – 1980, The Lower Dodge Gallery, New Jersey, USA

ZEITmagazin Ausstellung, Alsterhaus Hamburg, Hamburg, Germany

1989. Ende der Geschichte oder Beginn der Zukunft?, Kunsthalle Wien, Vienna, Austria

1989, Villa Schöningen, Potsdam, Germany

2009

Four Perspectives Trough th Lens : Soviet Art Photography in the 1970s – 1980s, Jane Voorhees Zimmerli Art Museum, New Jersey, USA

Movie Painting, National Center For Contemporary Art (NCCA) - Moscow Branch, Moscow, Russia

Born in the USSR – Russische Kunst aus Deutschland, Lichthof des Auswärtigen Amtes, Berlin, Germany

Zeigen. Eine Audiotour durch Berlin von Karin Sander, Temporäre Kunsthalle Berlin, Berlin, Germany

Shoot, Parco Factory, Tokyo, Japan

1968. Die Große Unschuld, Kunsthalle Bielefeld, Bielefeld

Printed Matter - Set 6 aus der Sammlung des Fotomuseum Winterthur, Fotomuseum Winterthur, Winterthur, Switzerland

Investigations of a Dog, works from FACE Collections, Foundazione Sandretto Re Rebaudengo, Turin, Italy

2008

Helga De Alvear im Dialog mit Harald Falckenberg, Sammlung Falckenberg, Kulturstiftung Phoenix Art, Hamburg, Germany

La Ilustracion total.Rte Conceptual de Moscu 1960-1990 - Fundación Juan March, Madrid, Spain

Efter Eisenstein, Lunds konsthall, Lunds, Sweden

Real. Fotografien aus der Sammlung der DZ Bank/Photographs from the Collection of the DZ Bank, Städel Museum, Frankfurt, Germany

Die totale Aufklärung. Moskauer Konzeptkunst 1960–1990, Schirn Kunsthalle Frankfurt, Germany

Fluid Street-alone, together, Kiasma Museum of Contemporary Art, Helsinki, Finland

Liebe. Love. Paare - Gustav-Lübcke-Museum, Hamm, Germany

Are You Close Enough?, Galerie West, The Hague, Netherlands

Glück – Welches Glück, Deutsches Hygiene-Museum Dresden, Dresden, Germany

2007

Hot + Bothered: Looking at the Landscape/Thinking about the World, Pace/MacGill Gallery, New York, USA

What does the jellyfish want?, Museum Ludwig, Cologne, Germany

Poem about an Inland Sea, Venice Biennale, Ukrainian Pavilion, Venice, Italy (Curator: Peter Doroshenko)

Der Kontrakt des Fotografen, Museum Morsbroich, Leverkusen, Germany

2006

Der Kontrakt des Fotografen, Akademie der Künste, Berlin, Germany

In the Face of History: European Photographers in the 20th Century, Barbican Art Gallery, London, UK

Twilight-Photography in the Magic Hour, Victoria and Albert Museum, London, UK

Die Schönheit der Chance, Institut für moderne Kunst, Nürnberg, Germany

Berlin-Tokyo/Tokyo-Berlin. Die Kunst zweier Städte, Neue Nationalgalerie, Berlin, Germany

Toucher l’indicible, Centre régional d’art contemporain, Languedoc-Roussillon, France

Tokyo-Berlin/Berlin

-Tokyo, Mori Art Museum, Roppongi Hills, Tokyo, Japan

2005

Circa Berlin, Nikolaj, Copenhagen Contemporary Art Center, Denmark

Minimalist Kitsch & Visionäre Sammlung Vol.1, Haus Konstruktiv, Zürich, Germany

Rundlederwelten, Martin Gropius Bau, Berlin, Germany

Motor Blues, Fotografien aus der Schenkung AutoWerke von BMW Financial Services, Museum der bildenden Künste Leipzig, Leipzig, Germany

Information/Transformation, Extra City Center for Contemporary Art, Antwerp, Netherlands

2004

Verworpenen en Zondaskinderen, De Hallen Harlem, Netherlands

Social Creatures. How Body becomes Art / Soziale Kreaturen. Wie Körper Kunst wird, Sprengel Museum Hanover, Germany

The Beauty of Darkness, Reflex Modern Art Gallery, Amsterdam, Netherlands

Berlin-Moskau / Moskau-Berlin 1950-2000, Staatliche Tretjakow-Galerie, Moscow, Russia

Photo Exhibition, Barbara Gross Galerie, Munich, Germany

Fotografia Verbal: Ilya Kabakov, Boris Mikhaïlov, Museuserralves, Museu de Arte Contamporanea, Porto, Portugal

Privatisierungen. Zeitgenössische Kunst aus Osteuropa, KW Institute for Contemporary Art, Berlin, Germany

Channel Zero, Netherlands Media Arts Institute/Montevideo TBA, Amsterdam, Netherlands

Dorf in die Metropole - Rohkunstbau in Berlin, Studio 1, Künstlerhaus Bethanien, Berlin, Germany

Architektur der Obdachlosigkeit. Biss zu Gast in der Berlinischen Galerie, Berlinische Galerie, Berlin, Germany

Manifesta 5, Donostia-San Sebastian, Spain

2003

Witness. Contemporary Artists document our Time, Barbican Gallery, London, UK

Cruel + Tender, The Real in the Twentieth-Century Photograph, Tate Modern, London, UK

Warum, Martin-Gropius-Bau, Berlin, Germany

Berlin/Moskau, Moskau/Berlin 1950-2000, Martin-Gropius-Bau, Berlin, Germany

Mircro Politicas (3). Arte Y Cotidianidad, Espai D‘Art Contemporani De Castello, Castello, Italy

Traumfabrik Kommunismus, Schirn Kunsthalle, Frankfurt/Main, Germany

Auf der Suche nach Identität. Boris Mikhaïlov und Studierende der HGB Leipzig, Hochschule für Grafik und Buchkunst, Leipzig, Germany

Architektur der Obdachlosigkeit, Pinakothek der Moderne, Munich, Germany

Auf der Suche nach Identität. Boris Mikhailov und Studierende der HGB Leipzig, Hochschule für Grafik und Buchkunst, Leipzig, Germany

cruel + tender / zärtlich + grausam. Fotografie und das Wirkliche, Museum Ludwig, Cologne, Germany

2002

Sand in der Vaseline. Künstlerbücher II, 1980-2002, Kaiser Wilhelm Museum, Krefeld, Germany

2001

From the 60 until now..., Museum of Modern Art, New York, USA

The Citibank Private Bank Photography Prize 2001, The Photographer's Gallery, London, UK

Remake Berlin, DAAD Galerie, Berlin, Germany

Home/Homless, Bo01 City of Tomorrow, Malmö, Sweden

Remake Berlin, Internationale de la Photographie d'Arles 2001, Arles, France

Trade, Fotomuseum Winterthur, Switzerland

Autowerke, Franz Hals Museum, Haarlem, Netherlands

2000

Remake Berlin, Fotomuseum Winterthur, Switzerland

12th Biennale of Sydney, Sydney, Australia

Museum für Zeitgenössische Kunst, Ljubiljana, Slovenia

Positions Attitudes Actions, Social and Political Commitment in Photography, Foto Biennale Rotterdam, Netherlands

How you look at it. Fotografien des 20. Jahrhunderts, Sprengel Museum, Hannover and Städelsches Kunstinsti- tut, Frankfurt, Germany

BMW Collection: Autowerke, Hamburg, Munich, Germany

Global Conceptualism. Points of Origin, 1950s-1980s, MIT, Cambridge, UK

After the Wall, Kunst und Kultur im postkommunistischen Europa, Ludwig Museum Budapest and Hamburger Bahnhof, Berlin, Germany

1999

Future is Now, Ukrainische Kunst in den Neunzigern, Museum of Contemporary Art, Zagreb, Croatia

After the Wall, Kunst und Kultur im postkommunistischen Europa, Moderna Museet, Stockholm, Sweden

Ich und die Anderen, Ursula Blickle Stiftung, Karlsruhe; Münchener Stadtmuseum, Munich, Germany

Global Conceptualism: Points of Origin, 1950s–1980s, Queens Museum of Art, New York; Walker Art Center, Minneapolis; Miami Art Museum, Miami; Vancouver; MIT, Cambridge, USA

1998

Nobuyoshi Araki & Boris Mikhailov, Galerie Satani, Tokyo, Japan

Richard Billingham & Boris Mikhailov, Galerie Barbara Gross, Munich, Germany

1996

Russian Jewish Artists in a Century of Change: 1809–1990, The Jewish Museum, New York, USA

10th Biennale of Sydney, Sidney, Australia

1995

If I were a German…, Galerie in der Brotfabrik und Galerie Andreas Weiss, Berlin, Germany

Zeitgenössische Russische Fotografie, Akademie der Künste, Berlin and Neuer Berliner Kunstverein, Berlin, Germany

1994

Photo-reclamation, Photographers’ Gallery, London, John Hansard Gallery and University of Southhampton, United Kingdom

1993

New Photography 9, The Museum of Modern Art, New York, USA

1992

Herbarium, The Photographic Experience in Contemporary Russian Art, Kunsthalle Exnergasse, Vienna, Austria

1991

Carnegie International, The Carnegie Museum, Pittsburgh, USA

Photo Manifesto, Museum of Contemporary Art, Baltimore, USA

1990

Internationale Biennale der Photographie, Turino, Italy

1989

Ny Sovjetisk Fotografi, Museet for Fotokunst, Odense, Denmark

Авторские книги и Каталоги  
Mikhailov, Boris. Am Boden / By the Ground / Die Dämmerung / At Dusk /,Köln, Oktagon, 1996.  
Mikhailov, Boris.Die Dämmerung / At Dusk / Köln,Oktagon, 1996.  
Mikhailov, Boris.Unfinished dissertation. Zurich, Scalo, 1998.  
Mikhailov, Boris.Case History. Zurich, text- Boris and Vita Mikhailov, Ilja Kabakov and Victor Tupitsyn, Scalo Verlag, 1998.
Mikhailov, Boris. äußere Ruhe (Drucksache N. F. 4). Dusseldorf, Richter, 2000.  
Boris Mikhailov Dance(text B.Groys)The Hassebllad Award 2000,Hasselblad Center, Göteborg  
Mikhailov, Boris.Salt Lake.Gottengen, text Friedrich Meschede, Steidl Verlag, 2002.
Mikhailov, Boris.Look at Me I Look at Water. Göttingen, Setidel Verlag, 2004.  
Mikhailov, Boris.Crimean Snobbism.Токyo, Rat Hole Gallery, 2006.  
Mikhailov, Boris.Suzi et cetera. Köln, Verlag der Buchhandlung Walter König ; New York: D.A.P., 2007.
Mikhailov, Boris.Yesterday's sandwich.text-Boris and Vita Mikhailov, London, Phaidon, 2009.
Mikhailov, Boris.Maquette Braunschweig.Göttingen, Steidl Verlag, 2010.  
Mikhailov, Boris.Tea Coffee Cappuccino. Köln, Walther König, 2011.  
Mikhailov, Boris. The Wedding. text— Adrian Searle.London, Morel Books, 2011.  
Mikhailov, Boris.Bücher Books. Structures of Madness, or Why Shepherds Living in the Mountains Often Go Crazy / Photomania in Crimea. Köln, Walther König Verlag, 2013.  Mikhailov, Boris. Krymskaja fotomanija.Köln, Walther König Verlag, 2013.  
Mikhailov, Boris.I am not I.text- Simon Baker, London, Morel Books, 2015
Mikhailov, Boris.Arles, Paris...and.text - Chantal Pontbriand, Suzanne Tarasieve gallery, Paris, 2015.
Mikhailov, Boris.Diary. text- Francesco Zanot, Köln Walther König Verlagб 2016.
Mikhailov, Boris.Japan. Göttingen, Steidl Photography International, 2017.  
Mikhailov, Boris.Parliament. text-Peter Doroshenko, Ilya&Emilia Kabakov,Lilia Kudelia, Juergen Teller Kиїв, Родовiд, 2017.
Mikhailov, Boris.Suzi et cetera (Part 2). Palermo: 89 books, 2019.  
Mikhailov, Boris.Yesterday's sandwich II.Токyо: Super Labo, 2019.  
Mikhailov, Boris. Temptation of Life. Berlin: Holzwarth Publications, 2020. 
Mikhailov Boris .Series of Four /Serie von Vier, text-Luisa Heese, Staatliche Kunsthalle Baden-Baden,Walther König Verlag, Köln,2019
David Teboul, Boris Mikhaïlov / I’ve been here once before, Ed. Hirmer & Les Presses du Réel (artist book)

Brigitte Kölle (Hrsg.): Boris Michaijlov. Stuttgart, 1995, ISBN 3-89611-001-2
 Inka Schube (Hrsg.): Wenn ich ein Deutscher wäre…, Dresden, 1995, ISBN 3-364-00352-1
 Wolfgang Storch (Hrsg.): Äußere Ruhe. In: IG Druck-Sache: Informationen der Industriegewerkschaft Druck und Papier für die Kolleginnen und Kollegen der GWP. N.F., 4. Düsseldorf, 2000. ISBN 3-933807-21-2
 Urs Stahel (Hrsg.): Eine Retrospektive. text-Inka Schube, Helen Petrovsky,Mikhail Shishkin, Ekaterina Degot, Ausstellungskatalog, Zürich, 2003, ISBN 9783908247722
 Margarita Tupitsyn et al.: Ilya Kabakov, Boris Mikhailov and the Moscow Archive of New Art. Serralves, 2004, ISBN 9789727391332
 Berlinische Galerie (Hrsg.): Boris Mikhailov, time is out of joint. Ausstellungskatalog, Berlin, 2010, ISBN 978-3-942405-64-5
 Inka Schube (Hrsg.): Boris Mikhailov, Bücher, Books. Köln, 2013, ISBN 978-3-86335-303-2
 Boris Mikhailov: Kaiserringträger der Stadt Goslar 2015, text Udo Kettelman,Mönchehaus Museum Goslar, 2015

Награды 
 1996  Coutts Contemporary Art Foundation Award, Zürich
 1997 Премия Альберта Ренгера-Патча
 2000 Премия «Хассельблад», Гётеборг, Швеция
2000 “Le prix du Livre de Photographie des Recontres Internationales de la Photographie d’Arles 2000 », Arles, France
 2001 Citibank Fotografie-Preis
 2001 Foto-Buchpreis der Krazna-Krausz-Stiftung, London (Kraszna-Krausz Book Award)
 2003  General Satellite corporation art prize
 2012  Spectrum - Internationaler Preis für Fotografie der Stiftung Niedersachsen
 2015  Goslarer Kaiserring

Литература / Интервью 
 Елена Соколинская /Василиса Егорова/ интервью Борис Михайлов: «После Сталина в Харькове началась сексуальная революция». «Сегодня», 8 сентября 2008 года 
 Боде М. «Объективом вниз», «Газета» 2008 
 Собств. корр. «Европейский триумф харьковских бомжей», «День» 2001 
 Игорь Гребельников «Фотограф заработал на бомжах. Очередная премия Борису Михайлову» Газета «Коммерсантъ» 2001 
 Ильдар Назыров «Разговор с Борисом Михайловым» 2002 
 Александр Мильштейн "Борис Михайлов: «Я не порчу реальность» Арт-Азбука 2007 
 Фаина Балаховская "Борис Михайлов: «Москва не хочет бомжей» TimeOut 2008 
 Давид Рифф «Борис Михайлов, или Судьба свободного времени» 2008 
 Тетяна Терен «Борис Михайлов: Із фотографії вийшло повітря…» 
 Сергей Васильев «Семейный альбом. Интервью с Борисом Михайловым» журнал ШО/Проза 
 Инна Петрова "Борис Михайлов: «Показывать гадости — этого мало» Медиа группа «Объектив» 2008 
 Михаил Сидлин и Виктор Мизиано «Время бомжей: Борис Михайлов снимал бездомных как последних героев СССР». photographer.ru 
 Юлия Кисина «Аморальный кодекс Бориса Михайлова». Радио Свобода 2011. 
 Александра Новоженова. «Лучшие фотографы страны: Борис Михайлов», АФИША 2012.
 Наталья Кострова. «Советы старейшин Борис Михайлов, фотограф, 73 года», АФИША 2012.
 Maik Schluter. «ALLTAG, KUNST UND WIDERSPRUCH». art Das Kunstmagazin, 2013 
 Андрей Фоменко. «Спорные вопросы». ART-1, 2014

Примечания

Ссылки 
 Борис Михайлов на сайте Музея АРТ4
 Artnet
 Soviart

Выпускники Харьковского национального университета городского хозяйства имени А. Н. Бекетова